Титулярная диакония Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане () — титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI 20 ноября 2010 года буллой Purpuratis Patribus. Титулярная диакония принадлежит церкви Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане, которая является частью комплекса аббатства Тре Фонтане, расположенной в квартале Рима Ардеатино.

Список кардиналов-дьяконов титулярной диаконии Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане 
 Мауро Пьяченца (20 ноября 2010 — 3 мая 2021), титулярная диакония pro hac vice (3 мая 2021 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Паоло-алле-Тре-Фонтане на www.gcatholic.org;
 Булла Purpuratis Patribus, AAS 102 (2010), стр. 878.

Титулярные церкви и диаконии